Sherwood ist eine Stadt im Pulaski County im US-amerikanischen Bundesstaat Arkansas mit 29.523 Einwohnern (Stand: 2010). Das Stadtgebiet hat eine Größe von 36,3 km².

Bevölkerungsentwicklung

Bildung 
In Sherwood befinden sich neben staatlichen auch einige private Schulen. Auch die im August 1956 gegründete Sylvan Hills High School (SHHS) befindet sich in der Stadt. Sherwood unterliegt dem Pulaski County Special School District, einer von drei School Districts im Pulaski County. Er wird verwaltet durch das Arkansas Department of Education (ADE), welches seinen Hauptsitz in Little Rock hat.

Klima

Söhne und Töchter 
 Wes Bentley (* 1978), Filmschauspieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Gemeindegründung 1948